Shcheglov oder Chtcheglov steht für:
 Ivan Chtcheglov (1933–1998), französischer Künstler, Aktivist und Dichter
 (2377) Shcheglov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels